Kertész es un apellido de origen húngaro, que significa "jardinero". Puede referirse a:
 André Kertész (1894-1985), fotógrafo húngaro. 
 Imre Kertész (1929-2016), escritor húngaro, Premio Nobel de Literatura 2002.
 Mário Kertész (1946-), político brasileño.
 Miguel Kertész, escritor uruguayo.
 Mihály Kertész (1886-1962), director de cine húngaro-estadounidense.

Referencias